Fortuna puede referirse a:

Conceptos 
 fortuna, organización de sucesos afortunados y desafortunados;
 fortuna, abundancia de recursos valuables o control sobre estos;

Astronomía 
 (19) Fortuna, un asteroide del cinturón de asteroides;

Matemática 
 Fortuna, algoritmo criptográfico;

Mitología 
 Fortuna, diosa romana;

Deporte 
 Fortuna, institución deportiva de Düsseldorf, Alemania;
 Fortuna, institución deportiva de la ciudad de Colonia, Alemania;
 Fortuna, institución deportiva de los Países Bajos;
 Club Deportivo Fortuna, institución deportiva de San Sebastián, España;
 Fortuna, nombre de los yates utilizados por el rey Juan Carlos I de España;

Localidades y divisiones administrativas 
 Fortuna, localidad de Argentina;
 Fortuna, municipio de Brasil;
 Fortuna, municipio de España;
 Fortuna, localidad en el estado de California, Estados Unidos;
 Fortuna, localidad en el estado de Dakota del Norte, Estados Unidos;
 La Fortuna, localidad de Costa Rica.

Lugares ficticios 
 Fortuna, planeta ficticio de la serie Star Trek;

Nombres comerciales 
 Fortuna, marca de cigarrillos españoles;

 Fortuna, Tienda de plásticos en San Luis Potosí;

Personas 
 Diego Mazquiarán Fortuna Torróntegui (1895-1940), torero de España;

Televisión 
 Fortuna,  telenovela mexicana del 2013.

Transporte 
 Fortuna, estación del Ferrocarril Suburbano de México;
 Fortuna, motocicleta alemana;